Æresdivisionen 2009-2010 var den 54. sæson af Æresdivisionen. Sæsonen begyndte 31. juli 2009 og blev afsluttet 2. maj 2010. 

AZ var regerende mester. De nyoprykkede hold var VVV-Venlo og RKC Waalwijk. 

Twente blev mester, mens RKC Waalwijk og Sparta Rotterdam rykkede ned.

Tabel

Eksterne henvisninger 

Fodbold i Nederlandene